8604 Vanier – asteroide della fascia principale
 isola Vanier – isola dell'arcipelago artico canadese
 Vanier (Québec) – un quartiere della città di Québec 
 Vanier (Ontario) – centro abitato dell'Ontario

Persone 

 Jean Vanier – filosofo e filantropo canadese
 Georges Vanier – generale, diplomatico e politico canadese
 Nicolas Vanier – scrittore, regista e avventuriero francese

Pagine correlate 

 Venier (disambigua)